Kerncentrale Three Mile Island
Kernongeval van Three Mile Island